est un mot anglais qui peut faire référence à :

Musique

Groupe 

 , groupe de rock américain.

Album 

 , album de Lifehouse sorti le  ;
 , album abandonné des Who.

Voir aussi